Brouwerij Van Wassenhove (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst
 Brouwerij Van Wassenhove (Maldegem), een voormalige brouwerij te Maldegem die samen smolt tot brouwerij Krüger.